Radović je priimek več oseb:
 Andrija Radovič (1872—1947), črnogorski politik
 Dragutin Radović (1919—2012), črnogorsk general
 Dušan Radović (1922—1984), srbski pesnik in dramatik
 Ivan Radović (1894—1973), srbski slikar
 Miroslav Radović (*1984), slovenski nogometaš (srbsko-bosanskega rodu) 
 Petar Radović, vojvoda
 Ratko Radović (1916—2008), črnogorski general
 Rok Radović, slovenski košarkar

Glej tudi 
 priimek Radovič   
 priimek Radulović

Zunanje povezave